Le Futbolny Klub Maladetchna, plus couramment abrégé en FK Maladetchna (en ) ou FK Molodetchno (en ), est un club biélorusse de football fondé en 1989 et basé dans la ville de Maladetchna.

Histoire

Bilan sportif

Palmarès

Bilan par saison 

Légende

Annexes

Lien externe 
  Site officiel

Notes et références 

Maladetchna, FK
Club de football fondé en 1989